Місто
 Болград — місто в Україні, в Піщанському районі Вінницької області.

Інше
 Болград — пункт пропуску на кордоні з Молдовою